Элиас Имер (, род. 10 апреля 1996 года в Скаре) — шведский теннисист эфиопского происхождения. Старший брат теннисиста Микаэля Имера.

Карьера 
Высшим рейтингом была 105-я позиция в одиночном разряде, достигнутая в июне 2018 года.

2015

В 2015 году квалифицировался в каждый турнир Большого Шлема.

На турнире в Барселоне Имер победил Тимо де Баккера и Ник Кирьоса, добравшись таким образом до третьего раунда, где проиграл Давиду Ферреру.

Имер выиграл свой первый турнир категории Челленджер в 2015 году в Читта-ди-Кальтаниссетта, одержав победу над американцем Бьорном Фратанджело в двух сетах.

2018

В ноябре 2018 года выиграл два турнира серии челленджер в Pune (Индия) и Муийрон-ле-Каптиф (Франция), обыграв в финале индийца Пражднежа Гуннерсварана в двух сетах и немца Янника Мадена также в двух сетах соответственно.

2019

После победы на челленджере в Pune (Индия) взял перерыв до конца января, выйдя на корты французского челленджера в помещении в Ренне. Обыграв француза Ребуля (6:1, 6:1) и бельгийца Янника Мертенса (6:3, 6:4), Имер уступил в четвертьфинале теннисисту из Литвы Ричарду Беранкису (4:6, 4:6). Далее следовало неудачное выступление со свою сборную Швеции на Кубке Дэвиса, где Имер проиграл оба своих матча колумбийским теннисистам Сантьяго Хиральдо (2:6, 4:6) и Алехандро Гонсалесу (3:6, 3:6).

Финалы

Парный разряд: 1 (1 титул)

Челленджеры и Фьючерсы

Одиночный разряд: 10 (9-1)

Парный разряд: 1 (0-1)

Примечания 

Теннисисты Швеции
Википедия:Биографии современников